Der Name Naz bezeichnet
die ehemalige Gemeinde Naz VD im Bezirk Echallens, Kanton Waadt, Schweiz
die Maiensäss Naz GR bei Preda, Kanton Graubünden, Schweiz
den italienischen Namen Naz des Dorfs Natz in Südtirol, Italien

Das Akronym NAZ steht für 
Nationale Alarmzentrale, Schweiz
Neue Arbeiter Zeitung, Deutschland
NAZ (Studio), ein japanisches Animationsstudio

NAZ